Вулиця Баха — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Знаходиться у передмісті Сміли Малій Яблунівці. Розпочинається від вул. Софії Ковалевської і закінчується вул. Соборною. Свою назву вулиця отримала на честь видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей